Toscane, Italiaanse regio
 Groothertogdom Toscane, Centraal-Italiaanse monarchie van 1569 tot 1859
 Toscane (televisieprogramma), komische jeugdserie over pizzabezorgers van VPRO